Papandreou är en grekisk släkt, som flera politiker tillhör:
 Georgios Papandreou(1888–1968)
 Andreas Papandreou (1919–1996)
 Giorgos Papandreou (född 1952)

Grekiska efternamn